Guðbjörg Gunnarsdóttir – calciatrice islandese
 Sara Björk Gunnarsdóttir – calciatrice islandese